Княжая улица (до 2022 года — улица Кирпоноса) () — улица в Деснянском и Новозаводском районах города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Третьяк и Предградье. Пролегает от улицы Елецкая до улицы Рыночная. Улица служит границей между двумя административными районами города. 

Примыкают улицы Святониколаевская, Князя Чёрного, Шевченко, Магистратская, Коцюбинского, проспект Победы.

История    
Александровская улица проложена согласно плану 1805 года. Улицы Александровская и Всеволодская были разделены Красной площадью. Со временем западная часть площади стала частью Всеволодской улицы, был разбит Театральный сквер между улицей и площадью в период 1898-1899 года. В 1919 году Александровская улица переименована на улица 25 Октября — в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Позже была присоединена Всеволодская улица.

В 1806 году был построен одноэтажный дом с ротондой для магистрата, в 1866 году был надстроен второй этаж. В 1930-е годы этот дом был еще раз перестроен: разобрав ротонду, был надстроен третий этаж. Здесь была расположена Городская дума, затем с конца 19 века — Городской банк. После национализации в советский период — областная контора Государственного банка, сейчас — Управление Национального банка Украины в Черниговской области (дом № 16/2). В 1948 году здание было вновь отстроено. 

В 1906 году в подвале дома № 6/6 в период Первой русской революции находилась подпольная типография Черниговской социал-демократической организации. 

На Всеволодской улице в доме Флёрова размещалось Черниговское городское мужское училище, основанное в 1907 году. В 1913 году было преобразовано в высшее начальное училище. В 1915 году имело 4 класса и насчитывалось 98 учеников.

В период 1856-1861 года в доме № 30 (сейчас № 20 А) жил с родителями русский писатель Глеб Иванович Успенский. 

В доме № 20 Б (сейчас № 30/77), что на углу с современным проспектом Победы, в январе 1918 года был размещён штаб Замоскворецкого Красногвардейского отряда, с помощью которого была установлена советская власть в Чернигове.

В период Великой Отечественной войны ряд зданий был разрушен, в том числе дом магистрата (городской думы), здания бывшего Александровского училища (основанное в 1888 году). В период 1920-30 годы здесь находился индустриальный техникум, позже в довоенные годы — школа механизации сельского хозяйства. На их месте были возведены жилые дома и 2-этажное здание (построено в 1961 году, дом № 22/43), где размещены две городские библиотеки. В 1960-е годы в доме № 18 (здание не сохранилось) была расположена редакция областной молодёжной газеты «Комсомолец Черниговщины» 

В 1960 году была создана «Черниговская фабрика художественных изделий имени 8 Марта» (дом № 25) на базе артели имени 8 Марта, организованной в 1931 году. Выпускала блузы, рубашки, полотенца, скатерти, бельё, салфетки. Сейчас предприятие называется «Ярославна». 

В 1963 году была заасфальтирована улица, наряду с другими улицами города, по которым планировались троллейбусные маршруты. В 1964 году улица стала участком одного из первых троллейбусных маршрутов № 1 («Бобровица — Вокзал»).  

В 1978 году улица имени 25 Октября переименована на улица Кирпоноса — в честь генерал-полковника РККА, Героя Советского Союза, уроженца Черниговщины Михаила Петровича Кирпоноса.

В 2022 году началось строительство 3-секционного 6-7-этажного дома (ЖК «Елецкий») в начале улицы — непарная сторона до примыкания Святониколаевской улицы; усадебная застройка была ликвидирована (в частности на месте одноэтажного деревянного дома № 5/7 улицы Кирпоноса). До этого на непарной стороне улицы до примыкания Святониколаевской улицы на месте ликвидированной усадебной застройки (дома №№ 8 и 10 Святониколаевской улицы, № 7 улицы Кирпоноса) в 2013 году был введён в эксплуатацию 5-этажный жилой дом (№ 7 улицы Кирпоноса).

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 1 августа 2022 года улица получила современное название — в честь государственного образования на Руси Черниговского княжества, согласно Решению Черниговского городского совета № 19/VIII-6 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у м. Чернігові»)

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении параллельно Ремесленной улице и проспекту Мира. Непарная сторона между улицами Шевченко и Магистратская занята сквером имени Н. Н. Попудренко.

Начало улицы (до примыкания улицы Шевченко) парная сторона занята сначала усадебной и затем малоэтажной (3-этажные дома) жилой застройкой, непарная — малоэтажной (2-3-этажные дома) и многоэтажной (5-этажные дома) жилой застройкой. Затем (участок между улицей Магистратская и проспектом Победы) парная сторона занята малоэтажной (2-этажные здания учреждений обслуживания) нежилой застройкой и многоэтажной (5-этажные дома, налоговая инспекция) жилой застройкой, непарная — Черниговский горсовет, малоэтажной (2-этажные дома) жилой и усадебной (два дома) застройкой. Конец улицы (участок между проспектом Победы и Рыночной улицей) — аллея Центрального рынка, без проезда, с двумя зданиями (5-этажный жилой дом, отделение связи). 

Учреждения: 
 дом № 7 — Почётное консульство Российской Федерации в Чернигове 
 дом № 9 — Управление архитектуры 
 дом № 16/2 — Управление Национального банка Украины в Черниговской области
 улица Магистратская дом № 7/15 — Черниговский горсовет
 дом № 20 А — Черниговская детская стоматологическая поликлиника 
 дом № 25 — фабрика «Ярославна» — ранее «Черниговская фабрика художественных изделий имени 8 Марта» 
 дом № 28 — Государственная налоговая инспекция в городе Чернигов  
 дом № 22/43 — Центральная городская библиотека имени М. М. Коцюбинского и Черниговская городская библиотека для детей имени А. П. Довженко
 дом № 30/77 — Черниговское городское Управление Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в Черниговской области. Главный государственный санитарный врач Чернигова
 дом № 36 — отделение связи «Укрпочта»  

Памятники архитектуры местного значения: 
 дом № 15/7 — Дом государственного банка (начало 20 века)
 дом № 16/2 — Дом городского банка (1948 год)

Памятники истории местного значения:
 дом № 6/6 — Дом, где в годы Первой русской революции находилась подпольная типография Черниговской социал-демократической организации (дом конца 19 века, 1906 год, мемориальная доска 1972) — данный памятник истории рекомендован к снятию с государственного учёта
 дом № 20 А — Дом, где жил писатель Г. И. Успенский (дом начала 19 века, 1856-1961 года) — Дом купца П. Т. Щелкановцева
 дом № 30/77 — Дом купца Исаака Маркельса (конец 19 века) — Дом, где в январе 1918 года был размещён штаб Замоскворецкого Красногвардейского отряда, с помощью которого была установлена советская власть в Чернигове (дом 2-й половины 19 века, штабом был в 1918)  

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: все дома между улицами Князя Чёрного и Коцюбинского, все дома непарной стороны между улицей Коцюбинского и проспектом Победы.

Мемориальные доски: 
 дом № 6 — подпольной типографии Черниговской социал-демократической организации — демонтирована — на здании, где находилась (1906, доска 1972 год)
 дом № 8 А — Герою Советского Союза Василию Никифоровичу Шпагину — на доме, где жил
 дом № 16/2 — Черниговскому городскому главе Василию Михайловичу Хижнякову (с барельефом) — на здании, где работал (1875-1887)
 дом № 20 А — Герою Советского Союза, уроженцу Черниговщины Михаилу Петровичу Кирпоносу (доска 2003 год) — комментарий старого именования улицы — объект культурного наследия вновь выявленный
 дом № 20 А — писателю Глебу Ивановичу Успенскому — демонтирована — на доме, где жил (1856—1861, мраморная доска 1952 год)
 дом № 30 — штабу Замоскворецкого Красногвардейского отряда — демонтирована — на здании, где находился (19.01-16.11.1918, доска 1972 год)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 309 КИРПОНОСА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова